Josef Macháček je jméno více významných osob:

 Josef Macháček (1818) (1818–1870) – český vlastenecký statkář, cukrovarník, politik Staročeské strany a revolucionář roku 1848
 Josef Macháček (1862) (1862–1929) – průmyslník, manažer ČKD a politik Mladočeské strany
 Josef Macháček (závodník) (* 1957) – motocyklový závodník
 Josef Macháček (filosof) (1917–1984) – český filozof
 Josef Macháček (1944) – český stavební inženýr a vysokoškolský profesor ČVUT